Arturo Gouveia de Araújo é um escritor e crítico literário da Paraíba.

Em 1987, graduou-se em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, onde também concluiu seu mestrado, em 1991. Na Universidade de São Paulo, doutorou-se em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, em 1998. Atualmente, é professor titular, com defesa por tese apresentada em 2015, do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UFPB. Integrou a antologia Contos Cruéis - As Narrativas mais violentas da Literatura Brasileira Contemporânea, publicada em 2006.

Principais obras
2020 O Lapso de Shakespeare (contos)
2019 Borges após Auschwitz - análise de contos borgianos sobre o Nazismo (ensaios)
2018 Borges após Auschwitz - o impacto de genocídios modernos na contística borgiana (ensaios)
2017 Décimas a galope (poemas)
2016 Canibalismo de Outono (romance) 
2013 Magna Imoralia (ensaios)
2010 Escritos Adornianos (ensaios)
2008 Santíssimas Trevas (contos)
2007 O Evangelho Segundo Lúcifer (contos)
2006 Literatura e repressão pós-64: o romance de Antônio Callado (ensaio)
2006 Machado de Assis: Literatura, Música e Barbárie (ensaios)
2004 Dois Ensaios Frankfurtianos (ensaios)
2003 As Angústias do Outono (ensaios)
2003 A Arte do Breve (contos)
1998 Os Nove Décimos (contos)
1997 A Farsa dos Milênios (contos)
1996 O Mal Absoluto (contos)
1996 Os Homens Cordiais: a representação da violência oficial na literatura dramática brasileira pós-64 (ensaio)
1988 No Inferno (contos)

Ensaístas do Brasil
Poetas da Paraíba